Shinano ist der Name

 einer ehemaligen japanischen Provinz, siehe Provinz Shinano
 eine Kleinstadt in der Präfektur Nagano in Japan, siehe Shinano (Nagano)
 eines japanischen Flugzeugträgers aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Shinano (Schiff, 1944)
 des längsten Flusses Japans, siehe Shinano (Fluss)